Ronall ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Otto Ronall (1912–1979), deutschamerikanischer Ökonom
 Ruth Ronall (1916–2008), austroamerikanische Gestalttherapeutin